Федеральный верховный суд Бразилии ( или ) — один из высших судов в Федеративной Республики Бразилия, который является последней инстанцией для обжалования решений судов общей юрисдикции, выполняющий, в том числе, роль конституционного суда.

Федеральный верховный суд, наряду с Высоким судом правосудия, является высшим органом судебной власти в Бразилии. Он осуществляет контроль за соблюдением конституции, выносит окончательное решение при выдвижении обвинений против президента, вице-президента, членов Национального конгресса и других высших должностных лиц, решает международные и внутренние конфликты.

Федеральный верховный суд располагается в федеральной столице городе Бразилиа, его юрисдикция распространяется на всю национальную территорию.

Состав 
В состав Федерального верховного суда входят одиннадцать судей, подбираемые из числа граждан возрастом от 35 до 65 лет, обладающие признанными знаниями в области юриспруденции и безупречной репутацией. Судьи Федерального верховного суда назначаются президентом, после того как их отбор одобряется абсолютным большинством членов Федерального сената.

Полномочия 
Первостепенным полномочием Федерального верховного суда является контроль за соблюдением Конституции Бразилии, в его исключительную компетенцию входит:

В качестве суда первой инстанции он осуществляет:
 признание неконституционными какого-либо международного договора, федерального закона, законов штатов или любых других правовых актов;
 рассмотрение правонарушений общеуголовного характера, совершенных президентом, вице-президентом, членами Национального конгресса, собственными судьями и Генеральным прокурором Бразилии;
 рассмотрение правонарушений общеуголовного характера и преступлений, квалифицируемых как злоупотребление властью, совершенных государственными министрами, членами высших трибуналов и другими высшими должностными лицами;
 решение споров с какими-либо иностранными государствами и международными организациями или между федерацией и штатами;
 принятие решения об экстрадиции, запрашиваемой каким-либо иностранным государством;
 подтверждение приговоров, вынесенных судами иностранных государств, и разрешение на исполнение иностранного судебного решения от одного судебного учреждения другому, компетенция которого может быть делегирована его председателю его внутренним регламентом;
 пересмотр решений по уголовным делам, уже вступившим в законную силу, и исков об аннулировании его собственных решений;
 рассмотрение дел в порядке процедуры habeas corpus, когда истцом или ответчиком являются какой-либо трибунал, орган власти или должностное лицо;
 рассмотрение коллизий о компетенции между высшими судебными органами страны.

В общем апелляционном порядке выносит решения:
 по делам habeas corpus, habeas data, связанным с процедурой ампаро () и выдачей судебного запрета (), когда иски о применении этих процедур были отклонены высшими трибуналами (по трудовым спорам, избирательным делам и военной юстиции), рассматривающими дела в качестве последней инстанции;
 по политическим преступлениям.

Примечания

Источники 
 Конституция Бразилии.

Бразилия
Бразилия
Право Бразилии
Государственное устройство Бразилии
Организации, основанные в 1808 году